Ньювенгейс () — голландская фамилия.

Известные носители 
 Ньювенгейс, Фердинанд Домела (1846—1919) — видный деятель голландского рабочего движения, один из первых нидерландских социалистов и распространителей марксизма.
 Ньювенгейс, Казар Домела (1900—1992) — голландский художник, график.